Atelier – luogo di lavoro di un artista
Den Atelier – celebre locale del Lussemburgo
Atelier 212 – teatro di Belgrado
Atelier – rivista trimestrale
Atelier – serie di videogiochi

Cinema e televisione 
Atelier – miniserie tv del 1986 diretta da Vito Molinari.
Atelier – serie tv giapponese del 2015
L'atelier – film del 2017 diretto da Laurent Cantet